Jméno a příjmení Karel Navrátil má více nositelů:

 Karel Navrátil (1867–1936) – český hudební skladatel
 Karel Navrátil (kněz) (1830–1887) – autor spisů o pražských kostelích
 Karel Navrátil (redaktor) (1910–???) – český redaktor farmaceutických časopisů